На Евровидении 1981 Ирландию представила группа Sheeba с песней Horoscopes. Ирландия заняла 5 место со 105 баллами; само мероприятие проходило в столице Ирландии, Дублине. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Кипр и Дания; максимальное количество баллов (12) Ирландия присудила Швейцарии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1981»